Чемпионат Абхазии по футболу 2018/2019 — 26-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошел в три круга. Начался 10 ноября 2018 года и закончился 27 апреля 2019 года. В чемпионате приняли участие 6 команд. Победителем первенства в очередной раз стал сухумский Нарт.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 

 Чемпионат Абхазии по футболу 2018/2019 на footballfacts
 Чемпионат Абхазии по футболу 2018/2019 на goalstream

Чемпионат Абхазии по футболу